Клешня — река в России, протекает в Тамбовской области. Правый приток реки Малая Бурначка.

География 
Река Клешня берёт начало у села Васильевка Токарёвского района. Течёт на юго-восток по открытой местности. Устье реки находится у деревни Ракитино Жердевского района в 8,4 км по правому берегу реки Малая Бурначка. Длина реки составляет 12 км, площадь водосборного бассейна — 58,7 км².

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Донскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Савала, речной подбассейн реки — Хопер. Речной бассейн реки — Дон (российская часть бассейна).

Код объекта в государственном водном реестре — 05010200312107000007164.

Примечания 

Бассейн Савалы
Реки Тамбовской области